Henriëtte Vooys (schaatsen) – mei 1973
Henriëtte Vooys (atleet) – 18 februari 1952